Fernando de Borbón puede referirse a:

 Fernando de Borbón y Saboya, rey de España como Fernando VI (1746-1759);
 Fernando de Borbón y Borbón-Parma, rey de España como Fernando VII (1808-1833);
 Fernando I de las Dos Sicilias, rey de las Dos Sicilias (1816-1825);
 Fernando II de las Dos Sicilias (1810-1859), rey de las Dos Sicilias (1830-1859);
 Fernando Pío de Borbón-Dos Sicilias (1869-1960), pretendiente al trono de las Dos Sicilias como Fernando III (1934-1960);
 Fernando I, duque de Parma (1765-1802);
 Fernando Felipe de Orleans, hijo mayor de Luis Felipe I y padre de Felipe, conde de París;
 Fernando de Borbón y Braganza, infante de España. Hijo del pretendiente Carlos V.